Keith Allen peut désigner :
 Keith Allen (1923-2014), joueur de hockey sur glace ;
 Keith Allen (né en 1953), comédien, chanteur et écrivain britannique.